Venus Williams ha battuto in finale la connazionale Lindsay Davenport per 4-6, 7-6(4), 9-7.

Teste di serie

 Lindsay Davenport (finalista)
 Marija Šarapova (semifinalista)
 Amélie Mauresmo (semifinalista)
 Serena Williams (terzo turno)
 Svetlana Kuznecova (quarti di finale)
 Elena Dement'eva (ottavi di finale)
 Justine Henin-Hardenne (primo turno)
 Nadia Petrova (quarti di finale)
 Anastasija Myskina (quarti di finale)
 Patty Schnyder (primo turno)
 Vera Zvonarëva (secondo turno)
 Mary Pierce (quarterfinals)
 Elena Lichovceva (ottavi di finale)
 Venus Williams (campionessa)
 Kim Clijsters (ottavi di finale)
 Nathalie Dechy (ottavi di finale)

 Jelena Janković (terzo turno) 
 Tatiana Golovin (primo turno) 
 Ana Ivanović (terzo turno) 
 Daniela Hantuchová (terzo turno) 
 Francesca Schiavone (primo turno) 
 Silvia Farina Elia (terzo turno) 
 Ai Sugiyama (primo turno) 
 Shinobu Asagoe (primo turno) 
 Karolina Šprem (primo turno) 
 Flavia Pennetta (ottavi di finale) 
 Nicole Vaidišová (terzo turno) 
 Amy Frazier (primo turno) 
 Marion Bartoli (secondo turno) 
 Dinara Safina (terzo turno) 
 Anabel Medina Garrigues (primo turno) 
 Virginie Razzano (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Parte bassa

Sezione 5

Sezione 6

Sezione 7

Sezione 8

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 2005